NGM kan syfta på

 NGM – en svensk marknadsplats för aktier, se Nordic Growth Market
 NGM Forward Racing – ett tävlingsstall i roadracing